Тлемсе́н () — вилайет в северо-западной части Алжира, одноимённый своему административному центру, городу Тлемсен.

Географическое положение 
Вилайет Тлемсен граничит с алжирскими вилайетами Айн-Темушент на север-востоке и Сиди-Бель-Аббес на востоке, Наама на юге и государством Марокко на западе. На севере вилайет омывает Средиземное море, по его территории тянется горная цепь Телль-Атлас.

Здесь находится национальный парк Тлемсен.

Административное деление 
Административно вилайет разделен на 20 округов и 53 коммуны:

Округа

Примечания 

Вилайеты Алжира